Hession ist der Familienname folgender Personen:

 Charles H. Hession (Charles Henry Hession; * 1911), Wirtschaftswissenschaftler 

 Roy Hession (1908–1992), britischer Theologe, Prediger und Autor